Doda – imię żeńskie
 Doda z Reims – święta katolicka z VII w.
 Doda – żona Arnulfa z Metzu
 Doda – pseudonim piosenkarki Doroty Rabczewskiej
 Zbigniew Doda – polski szachista
 Zbigniew Doda – polski prawnik
 Doda – miasto w Indiach